Hemelrijken (Eindhoven), een buurt in Eindhoven, in stadsdeel Woensel-Zuid
Hemelrijken (Oirschot), een landgoed ten zuiden van Oirschot